Керкланд има више значења:
 Керкланд (Вашингтон)
 Керкланд (Илиноис)